За́лкинд (Салкинд) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Салкинд, Александр (1921—1997) — французский и мексиканский кинопродюсер.
 Залкинд, Александр Вениаминович (1866—1931) — врач, общественный деятель.
 Залкинд, Арон Борисович (1888—1936) — советский психоневролог, лидер советской педологии.
 Залкинд, Борис Александрович (1894—1971) — советский учёный-медик, терапевт и фтизиатр.
 Залкинд, Григорий Исаакович (1922—1980) — советский андеграундный театральный режиссёр.
 Залкинд, Евгений Михайлович (1912—1980) — историк, востоковед-этнограф.
 Залкинд, Иван Абрамович (1885—1928) — российский биолог и советский дипломат.
 Салкинд, Илья (род. 1947) — мексиканский кинопродюсер и телепродюсер.
 Залкинд, Лазарь Борисович (1886—1945) — советский шахматный композитор.
 Залкинд, Леонид Александрович (1905—?) — советский сценарист.
 Залкинд, Милтон (1916—1998) — американский пианист и музыкальный педагог.
 Залкинд, Михаил Яковлевич (Michail Salkind, 1889—1974) — французский и мексиканский кинопродюсер.
 Залкинд, Розалия Самойловна (Землячка; 1876—1947) — российская революционерка, советский партийный и государственный деятель.
 
 Залкинд, Янкев Меер (1875—1937) — еврейский писатель, публицист, переводчик.